Krzeszów (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Kamiennogórski
 Krzeszów (Subkarpaten), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Niżański
 Krzeszów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Niżański
 Krzeszów (Klein-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Suski